Miguel,  príncipe de Ligne (n. en Belœil, el 26 de mayo de 1951) es el jefe de la Casa principesca de Ligne. Es el hijo mayor de Antonio,  príncipe de Ligne, y de su esposa, la princesa Alicia de Luxemburgo; por lo tanto, era sobrino del difunto Juan, gran duque de Luxemburgo y primo del reinante gran duque Enrique. Es caballero de la Orden del Toisón de Oro en Austria.

Vida 
Es el mayor de los siete hijos del príncipe Antonio de Ligne y de su esposa Alicia de Luxemburgo (hija menor del príncipe Félix de Borbón-Parma y de la gran duquesa Carlota de Luxemburgo), por lo tanto es primo-hermano del actual gran duque Enrique de Luxemburgo.

Matrimonio y descendencia 
Miguel contrajo matrimonio el 10 de marzo de 1981 con la princesa Leonor de Orleans-Braganza, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Leonor es la octava de los doce hijos del príncipe Pedro Enrique de Brasil (1909-1981), jefe de la familia imperial brasileña entre 1921 y 1981, y de la princesa María Isabel de Baviera (1914-2011), nieta de Luis III, último rey de Baviera. Su hermano mayor, Luis, fue pretendiente al trono de Brasil y jefe de la rama Vassouras de la Casa Imperial de Brasil hasta su fallecimiento el 15 de julio de 2022.

Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos:
 Princesa Alicia de Ligne (n. 3 de julio de 1984). Casada el 18 de junio de 2016 en el Castillo de Belœil, Henao, con el conde Guillermo de Dampierre (n. el 4 de mayo de 1985). Guillermo es sobrino nieto tercero de Emanuela de Dampierre, duquesa de Segovia, tía política del rey Juan Carlos I de España. Tienen una hija:
 Condesa Olimpia de Dampierre (n. el 21 de diciembre de 2017).
 Príncipe Enrique Antonio de Ligne (n. 1 de marzo de 1989).

Ancestros 
Ancestros de Miguel de Ligne

Enlaces externos 
 Princes of Ligne

Fuentes 
 Michel, 14th Prince of Ligne

Casa de Ligne
Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)